Borlești  se poate referi la:
 Borlești, Alba
 Borlești, Argeș
 Borlești, Neamț, reședința comunei cu același nume
 Borlești, Satu Mare

Toponime românești